Спейсер:

 Спейсер — в модулированно-легированной гетероструктуре нелегированный слой полупроводника с большой шириной запрещённой зоны, разделяющий двумерный электронный (дырочный) газ и легированный слой с донорами (акцепторами).
 Спейсер (ДНК спейсер) — нетранскрибируемая последовательность ДНК между тандемно повторяющимися генами, как например в рРНК у эукариот.
 Спейсер (молекулярный спейсер) — подвижная часть молекулы, осуществляющая связь между двумя другими частями молекулы